Formula 1 – sezona 2022. je 73. sezona svjetskog prvenstva Formule 1, koju organizira Međunarodna automobilistička federacija.

Vozači i konstruktori

Kalendar

Promjene u Formuli 1

Vozačke promjene
Promjene unutar Formule 1
  Valtteri Bottas: Mercedes → Alfa Romeo
  George Russell: Williams → Mercedes

Vratili se u Formulu 1
  Alexander Albon: Deutsche Tourenwagen Masters → Williams

  Kevin Magnussen: IMSA SportsCar, IndyCar → Haas

Došli u Formulu 1
  Guanyu Zhou: Formula 2 → Alfa Romeo

Otišli iz Formule 1 prije početka sezone
  Kimi Räikkönen: Alfa Romeo → ?
  Antonio Giovinazzi: Alfa Romeo → Formula E

  Nikita Mazepin: Haas → ?

Momčadske promjene 
  Williams će od ove sezone koristit će Mercedesove mjenjače, iako su se godinama opirali toj ideji jer su htjeli zadržati svoj identitet i samostalnost. Momčad koja od početka hibridne turbo ere 2014. koristi Mercedesove motore, donijela je stratešku odluku oko korištenja Mercedesovih mjenjača i drugih dopuštenih komponenti poput hidraulike kako bi smanjili troškove i novac trošili na druga područja u kojima mogu pronaći više performansi.

Kalendarske promjene 
  Velika nagrada Miamija je ove sezone prvi put bila domaćin utrke Formule 1 nakon nekoliko godina planiranja, a grad Miami je osigurao ugovor s Formulom 1 na deset godina.

  Velika nagrada Rusije je otkazana 25. veljače, nakon invazije Rusije na Ukrajinu 24. veljače. Rusija je u kalendar Formule 1 ušla 2014. godine na stazi Soči, a ove godine trebala se održati posljednja utrka na toj stazi uoči prelaska u St. Petersburg 2023. na stazu Igora Drive, no dana 3. ožujka, Formula 1 je trajno prekinula ugovor s Rusijom oko održavanja utrka u budućnosti.

Tehničke promjene

Aerodinamika 
 Veće težište na podnici bolida, koja je dobila velike Venturijeve kanale ispod bočnih stranica, trebala je omogućiti manje turbulencije i manji otpor zraka u odnosu na prošle bolide, a tome su pomagali i neki standardni dijelovi poput poklopaca kotača i usmjerivača zraka s unutarnje strane prednjih kotača. Ovo je uvedeno kako bi se poboljšala kvaliteta utrkivanja, a tehnička skupina Formule 1 predvođena Patom Symondsom, osmislila je novi pravilnik koji je trebao poboljšati kvalitetu utrkivanja tako da se smanje aerodinamički gubici prilikom bliskoga praćenja, što je bila glavna slabost bolida posljednjih nekoliko desetljeća.

Pogonska jedinica 
 Na sastanku F1 Komisije koju su činili predstavnici momčadi, FIA-e i Formule 1, jednoglasno (30 od 30 glasova) je odobrena odluka o zamrzavanju motora koja je na snagu stupila ove sezone. Proizvođači motora do 1. ožujka su morali homologirati 1,6-litreni V6 motor, turbo punjač, MGU-H, ispušni sustav, gorivo i maziva, a do 1. rujna homologirati MGU-K, kontrolnu elektroniku i spremnik energije. Nakon toga je razvoj motora zamrznut do uvođenja nove generacije pogonskih jedinica 2026. uz iznimnu situaciju u kojoj neki proizvođač ima problema s pouzdanošću. Red Bull Racing je zahvaljujući toj odluci mogao koristiti Hondine motore i ove sezone, budući da se japanski proizvođač povukao iz Formule 1 na kraju 2021., a iz Red Bulla su izjavili da sami nemaju resursa ni znanja razvijati složene pogonske jedinice. Izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali, izjavio je da je zamrzavanje razvoja motora od 2022. dobro za sve proizvođače kako bi se smanjili troškovi uoči dolaska novih pogonskih jedinica 2026., a ne samo za Red Bull kojem to pravilo omogućava nastavak korištenja Hondinih motora.

Gume 
 Pirelli je s godinom dana odgode uveo nove 18-inčne gume koje su u promjeru narasle sa 660 na 720 mm, prednji kotači teži su 2.5 kg po kotaču, a stražnji 3 kg. Gume su vozačima trebale omogućiti da više pritišću na dužim dionicama uz manje pregrijavanja, a Pirelli je i dalje nudio pet komponenti guma za suho od kojih je tri donosio svakoga vikenda.

Težina bolida 
 Težina bolida Formule 1 još je jednom porasla, ovoga puta sa 752 kg na 795 kg zbog većih i težih kotača i brojnih sigurnosnih poboljšanja. Bolidi su od 1996. do 2002. težili minimalno 600 kg, od 2003. do 2010. 605 kg, 2011. zbog obaveznoga KERS sustava granica se povećala na 640 kg, a 2014. zbog novih pogonskih jedinica na 690 kg što je do 2022. postupno raslo do 795 kg.

Sportske promjene 
 Kako bi se četverodnevni program skratio na tri dana, vozači i momčadi su obavljali medijske obaveze u petak ujutro, a prvi i drugi slobodni treninzi počinjali su kasnije. Četvrtak kao dan za medije je ukinut.

 Za razliku od prošlih sezona, vozači su od ove sezone utrku smjeli startati na kojim god gumama žele, a ne na onom setu na kojem su odvozili najbolje vrijeme u drugoj kvalifikacijskoj rundi, što je dosad vrijedilo za vozače koji se plasiraju u treću kvalifikacijsku rundu.

 Od ove sezone, svaka momčad je morala dati barem dvije prilike godišnje na prvom slobodnom treningu za vozače koji imaju najviše dvije utrke iza sebe kako bi se novim i neiskusnim vozačima dala prilika da se naviknu na zahtjeve Formule 1.

Sažetak sezone 

Predstavljanje novih bolida trajalo je od 4. veljače do 27. veljače. Haas je bila prva momčad koja je predstavila novi bolid, dok je Alfa Romeo bio posljednja momčad koja je predstavila novi bolid nakon prvih testiranja, koja su se od 23. veljače do 25. veljače na stazi Barcelona-Catalunya. Druga testiranja vozila su se na stazi Sakhir od 10. ožujka do 12. ožujka.

Na prvoj utrci sezone za Veliku nagradu Australije koja se 20. ožujka vozila na stazi Albert Park, slavio je Charles Leclerc (Ferrari). Bila je to Leclercova 3. pobjeda u Formuli 1, te prva od Italije 2019. Branitelj naslova Max Verstappen (Red Bull), odustao je tri kruga prije kraja s drugoga mjesta zbog tehničkoga problema. Drugo mjesto pripalo je Carlosu Sainzu (Ferrari), koji se cijelu utrku vozio iza Leclerca i Verstappena. U trenucima dok je branio treće mjesto od Lewisa Hamiltona (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull) se izvrtio u posljednjem krugu na izlazu iz prvoga zavoja nakon što je i on imao probleme s pogonskom jedinicom. U svom prvom nastupu za Mercedes, George Russell je osvojio 4. mjesto.

Utrke

Rezultati utrka 

 VN Bahreina

 VN Saudijske Arabije

 VN Australije

Poredak

Vozači

Konstruktori

Statistike

Vozači

Konstruktori

Vodeći vozač i konstruktor u prvenstvu
U rubrici bodovi, prikazana je bodovna prednost vodećeg vozača / konstruktora ispred drugoplasiranog, dok je žutom bojom označena utrka na kojoj je vozač / konstruktor osvojio naslov prvaka.

Izvori

Vanjske poveznice
 Formula 1 - Official website

 2022